Барсков — русская фамилия; имеет женскую форму Барскова. Известные носители:
 Барсков, Игорь Сергеевич (1937—2019) — российский палеонтолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН.
 Барсков, Михаил Константинович (1945—2013) — советский и российский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Барсков, Олег Васильевич (1935—2002) — латвийский виолончелист, композитор и музыкальный педагог.
 Барсков, Яков Лазаревич (1863—1937) — историк русской литературы XVIII века, педагог.

Барскова 
 Барскова, Полина Юрьевна (род. 1976) — русская поэтесса, филолог.

См. также 
 Барсково — название ряда населённых пунктов в России.